Die Fußball-Amateurliga Berlin 1951/52 war die zweite Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin bildete den Unterbau  der Vertragsliga Berlin. Berliner Amateurmeister 1952 wurde der SSC Südwest 1947, der Berlin bei der Amateurmeisterschaft des DFB vertrat und in die Vertragsliga aufstieg. Zweiter Aufsteiger in die Vertragsliga war der BFC Südring, während der VfL Schöneberg und der SC Staaken aus der Amateurliga abstiegen.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabelle der Amateurliga Berlin 1951/52 auf f-archiv.de

1951
Fußballsaison 1951/52